Жиронда ():
 Жиронда — эстуарий рек Гаронна и Дордонь во Франции.
 Жиронда — департамент, расположенный на юго-западе Франции, входящий в состав региона Аквитания.
 «Жиронда» или «Бордо» — французский футбольный клуб.

Фамилия 
 Жиронда, Винс (1917—1997) — американский культурист, тренер звёзд шоу-бизнеса и киноиндустрии и выступавших культуристов.

См. также 

 Жирондисты
 Жирондистский Конвент